Годзилла: точка сингулярности — японский анимационный телесериал, выпускаемый компаниями Toho Company Ltd., Bones и Orange. Точка сингулярности, как известно, канонически не связана с другой связанной с Netflix аниме-трилогией «Годзилла». Он дебютировал на Netflix Japan 25 марта 2021 года, а премьера состоялась на телевидении в апреле 1, 2021, и сделал свою мировую премьеру на Netflix 24 июня 2021 года.